Tokio puede referirse a:

Lugares
 Tokio, ciudad capital de Japón.
 (498) Tokio, asteroide del cinturón de asteroides.

Música
 Tokio (banda), un grupo de J-Pop.
 Tokio Hotel, un grupo de rock alemán.

Ficción
 Tokio (manga), manga por Yū Nakahara.
 Tokio (película de 2015), comedia romántica argentina dirigida por Maxi Gutiérrez.